Alexander Soldenhoff ist der Name folgender Personen:

* Alexander Leo Soldenhoff, auch Alexander Leo von Soldenhoff (1882–1951), Schweizer Kunstmaler und Flugzeugkonstrukteur
 Alexander Jules Jakob Joseph Soldenhoff, auch Alexander Jules Jakob Joseph von Soldenhoff, (1849–1902), polnischer Theatermaler